Corey může být:

křestní jméno
 Corey Crawford (* 1984), kanadský hokejista
 Corey Duffel (* 1984), americký skateboardista
 Corey Feldman (* 1971), americký herec
 Corey Hart (* 1962), kanadský zpěvák
 Corey Locke (* 1984), kanadský hokejista 
 Corey Perry (* 1985), kanadský hokejista
 Corey Stoll (* 1976), americký herec
 Corey Taylor (* 1973), americký zpěvák
 Corey Yuen (* 1951), hongkongský filmový režisér

příjmení
 Albert Corey (1878–?), americký vytrvalec francouzského původu
 Elias James Corey (* 1928), americký chemik
 Isabelle Corey (1939–2011), francouzská herečka
 Jeff Corey (1914–2002), americký herec
 Jill Corey (* 1935), americká zpěvačka
 Wendell Corey (1914–1968), americký herec